Saint-Nazaire, que corresponde en idioma francés con San Nazario, puede referirse a diversos lugares en países francófonos:

Topónimos

( Quebec) 
 Saint-Nazaire (Quebec), municipio de Saguenay–Lac-Saint-Jean.
 Saint-Nazaire-d'Acton, municipio de Montérégie Este.
 Saint-Nazaire-de-Dorchester, municipio de Chaudière-Appalaches.

Saint-Nazaire (Gard), comuna de Gard.
 Saint-Nazaire (Loira Atlántico), comuna de Loira Atlántico.
 Saint-Nazaire (Pirineos Orientales), comuna de Pirineos Orientales.